Krndija – pasmo górskie w Chorwacji
 Krndija – wieś w Chorwacji